Lukeman ist der Familienname folgender Personen:

 Augustus Lukeman (1871–1935), US-amerikanischer Bildhauer, spezialisiert auf historische Denkmäler
 Frank Lukeman (1885–1946), kanadischer Leichtathlet
 Martin Lukeman (* 1985), Dartspieler